Матчі Групи E групового етапу чемпіонату світу з футболу 1986 відбувалися з 4 по 13 червня 1986 року на стадіонах Коррехідора в Сантьяго-де-Керетаро та Неса 86 у Несауалькойотлі.

Неочікуваним лідером групи стали абсолютні дебютанти світових першостей данці, які виграли усі три матчі із сумарною різницею голів 9:1. Однієї перемоги і однієї нічиєї вистачило збірній ФРН аби фінішувати на другому місці у групі, а не третій сходинці груповий турнір завершила збірна Уругваю, що набрала лише 2 очки, яких, утім, їй вистачило аби пройти у наступний раунд змагання як одній із чотирьох найкращих серед команд, що посіли треті місця.

Таком чином серед квартету учасників Групи E вже на груповій стадії боротьбу припинили лише футболісти збірної Шотландії, чиїм здобутком на чемпіонаті стало одне очко, здобуте у нульовій нічиїй у грі останнього туру проти Уругваю, який майже увесь матч провів у меншості після вилучення Хосе Батісти вже на першій хвилині.

Турнірне становище

Матчі

Уругвай — ФРН

Шотландія — Данія

ФРН — Шотландія

Данія — Уругвай

Данія — ФРН

Шотландія — Угорщина

Посилання 
 Чемпіонат світу 1986 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1986 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1986
Червень 1986